Томас Лав Пикок () (18 октября 1785, Уэймут, Дорсетшир — 23 января 1866, Шеппертон, Суррей, Англия) — английский писатель-сатирик и поэт. В своих художественных произведениях, в первую очередь в романах, писатель остро высмеивал обычаи и нравы, бытовавшие в современном ему обществе. Значительное влияние на поэтическое творчество оказал его друг, поэт Перси Биши Шелли.

Жизнь и творчество 
Т. Л. Пикок родился в простой семье. Его отцом был торговец посудой и стеклянными изделиями, мать — дочерью военного моряка. Ещё в его раннем детстве семья будущего писателя переехала в городок Чертси, в графстве Суррей, и Пикок в течение 5 лет (с 8- до 13-летнего возраста) учится в частной школе города Инглфильд Грин (Суррей). В возрасте 16 лет (в 1801 году) он приезжает в Лондон, намереваясь изучать экономику. Здесь он часто посещает Британский музей, в холле которого собираются молодые студенты гуманитарных специальностей, и знакомится с ними.

В 1804 и 1806 годах в свет выходят два первых поэтических сборника Т. Л. Пикока — «Монахи Святого Марка» и «Пальмира». В 1812 году он выпускает поэму «Философия меланхолии». К этому же году можно отнести начало дружбы Т. Л. Пикока с П. Б. Шелли. В 1813 году он вместе с Шелли едет в Эдинбург, 1814—1815 годах — практически ежедневно гостит в доме Перси Биши и Мэри Шелли в Лондоне. 1814 году Пикок выпускает поэтический сборник «Сэр Протей, или Сатирические баллады», а в 1817 — следующий: «Круглый стол, или Пиршество короля Артура».

В 1820 году Т. Л. Пикок женится на Джейн Грифид. В этом браке у них рождается три дочери. Одна из них, Мэри Эллен, впоследствии становится женой писателя Джорджа Мередита. Джейн Пикок умерла в 1865 году.

Помимо писательской деятельности, Т. Л. Пикок многие годы был профессионально занят на службе в Британской Ост-индской компании. Умер писатель в 1866 году и был похоронен на новом кладбище в городе Шеппертоне, графство Суррей.

Сочинения

Романы 
 «Безумный дом» (Headlong Hall) 1815
 «Аббатство Кошмаров» (Nightmare Abbey) 1818 — пародия на готический роман
 «Девица Мэриан» (Maid Marian) 1822 — исторический роман о Робине Гуде
 «Несчастья Эльфина» (Misfortunes of Elphin) 1829 — пародия на рыцарский роман
 «Замок капризов» (Crotchet Castle) 1831
 «Усадьба Грилла» (Gryll Grange) 1860

Эссе 
 «Четыре века поэзии» (1820)
 «Воспоминания о Шелли» (1858-60)
 «Последние дни Виндзорского леса» (1887)

Издание сочинений в русском переводе 
 Аббатство Кошмаров. Усадьба Грилла. — М., 1988 (Литературные памятники).
 Аббатство Кошмаров (в сб. Комната с гобеленами. Английская готическая проза. — М., 1991, «Правда»).

Литература 
 Бельский, А. А. Пути развития реализма в английском романе первой трети XIX в. / А. А. Бельский. Дис. защищена 25.12.69.; утв. 05.03.71. — М., 1969. — 989 с. — Библиогр.: с. 934—987.
 Низамова, М. Романы Т. Л. Пикока: дис. . канд. филол. наук: 10.01.05. / М. Низамова. Утв. 16. 01. 80. — М., 1979. — 216 с. — К 23239
 Низамова, М. Романы Т. Л. Пикока: автореферат дис. . канд. филол. наук: 10.01.05. / М. Низамова. — М., 1979. — 17 с.
 Низамова, М. Литературно-критические взгляды Т. Л. Пикока. / М. Низамова. ИМЛИ, Деп. — 33 с.
 Чечелева, В. Н. Античность в прозе Т. Л. Пикока: дис. . канд. филол. наук: 10.01.03. / В. Н. Чечелева. — М., 2008. — 189 с.
 Чечелева, В. Н. Античность в прозе T. Л. Пикока: автореферат дис.. кандидата филол. наук: 10.01.03. / В. Н. Чечелева. — М., 2008. — 16 с.
 Чечелева, В. Н. Восприятие античности в прозе Т. Л. Пикока. / В. Н. Чечелева. // Знание. Понимание. Умение, 2008. № 3. — с. 240—244
 Орешина, И. А. «Романы с ключом» Т. Л. Пикока: дис. . канд. фил. н.: 10.01.03. / И. А. Орешина. — Самара, 2011. — 189 с.
 Орешина, И. А. «Романы с ключом» Т. Л. Пикока: автореферат дис.. кандидата филол. наук: 10.01.03. / И. А. Орешина. — Самара, 2011. — 20 с.
 Орешина, И. А. Герои «Аббатства кошмаров» Т. Л. Пикока. / И. А. Орешина. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. / отв. ред. Е. Ю. Никитина. — Челябинск, 2008. — № 6. — 276 с. — ISSN 1997 — 9886. — с. 251—259.

Писатели Великобритании XIX века
Поэты Великобритании